Thailand Masters 1999 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 1 по 7 марта 1999 года в Бангкоке, Таиланд. Победителем турнира стал Марк Уильямс, обыгравший в финале Алана Макмануса со счётом 9:7.

Турнир проходил без спонсорской поддержки.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 50 000
 Финалист: £ 26 000
 Полуфиналисты: £ 13 000
 Четвертьфиналисты: £ 7 650
 1/8 финала: £ 3 700
 1/16 финала: £ 3 000
 Высший брейк в основной (телевизионной) стадии турнира: £ 3 000
 Высший брейк в квалификации: £ 1 000
 Общий призовой фонд: £ 295 000

Рейтинговые очки 

 Победитель получает 4560 очков;
 Финалист — 3040
 Полуфиналисты — 2025
 Четвертьфиналисты — 1520
 1/8 финала — 1330
 1/16 финала — 855 (для «сеяных»); 1140 для квалифицировавшихся

Результаты

Уайлд-кард раунд

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Thailand Open
1999 год в снукере